Mount Hermon – CDP della California (Stati Uniti)
Mount Hermon – CDP del New Jersey (Stati Uniti)
Mount Hermon – CDP della Virginia (Stati Uniti)